Tempos Modernos (Modern Times), filme de Charles Chaplin
 Modern Times (álbum de Bob Dylan)
 Modern Times (álbum de Jefferson Starship)
 Modern Times (banda)
 Modern Times (comuna)

Ver também
Tempos Modernos (desambiguação)

Desambiguações de cinema